Джастис () — английская фамилия. Известные носители:
 Джастис, Виктория (род. 1993) — американская актриса, певица и модель.
 Джастис, Джим (род. 1951) — американский миллиардер и политик.
 Джастис, Коди (род. 1995) — американский баскетболист.